Финал четырёх розыгрыша Евролиги по баскетболу среди клубных женских команд в сезоне 2014/15 прошёл в Праге (Чехия) на «Sportovni Hala Kralovka» с 10 и 12 апреля 2015 года. Победителем Евролиги стал чешский клуб «ЗВВЗ УСК» из Праги, который обыграл в финале российский «УГМК». Самым ценным игроком финала четырёх была признана Кия Вон из «ЗВВЗ УСК».

Команды

Сетка

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин – игровое время, Очк – очки, 2-х – 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х – 3-х очковые броски, Шт – штрафные броски, Под – подборы, АП – атакующие передачи, ПР – перехваты, БШ – блок-шоты, ФО - фолы

Итоговое положение участников Финала четырёх 

 Примечание: В скобках указано количество выступлений в финальных турнирах (Финал четырёх, Финал восьми) Евролиги с сезона её образования (1991/92)

Примечания

Ссылки 
 

Женская Евролига
2015 год в баскетболе